Haunted (Hanté en français) peut faire référence à :

Cinéma 

 Haunted, un film britannico-américain réalisé par Lewis Gilbert.

Télévision 

 Haunted, une série télévisée fantastique américaine.

Bande dessinée 

 Haunted, un comics dérivé de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Musique

Groupe 

 The Haunted, un groupe de metal suédois.

Album 

 Haunted, un album du groupe américain Six Feet Under ;
 Haunted, un album du groupe français Paga Group de Bernard Paganotti.

Chansons 
 Haunted, chanson du groupe de rock gothique américain Evanescence

Homonymie de titre